

Sigle
 Polymer nanocomposites – nanopolimeri

Codici 
 PNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ponca City Municipal, Ponca City (Oklahoma), Stati Uniti
 pnc – codice ISO 639-3 della lingua pannei